De Grand Prix-wegrace van Australië 2000 was de zestiende en laatste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2000. De race werd verreden op 29 oktober 2000 op het Phillip Island Grand Prix Circuit nabij Phillip Island, Australië.

Olivier Jacque werd gekroond tot 250 cc-kampioen met een overwinning in de race, wat genoeg was om zijn Japanse concurrenten Shinya Nakano, Daijiro Kato en Tohru Ukawa voor te blijven.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Eindstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

2000
Australië